Fabio Cannavaro – ex calciatore italiano, di ruolo difensore, e allenatore di calcio.
 Paolo Cannavaro – ex calciatore italiano, di ruolo difensore e allenatore di calcio , fratello minore di Fabio.